Имре Тренчени-Вальдапфель (; 16.06.1908, Будапешт — 03.06.1970, там же) — венгерский филолог-классик, историк религии, антиковед, переводчик.

Биография 
Окончил университет с докторской степенью по филологии (1932).

Профессор Будапештского университета, член Венгерской АН (1950, член-корреспондент 1949).

Научная деятельность 
Изучал историю религии, философии и эпоса. Был специалистом по древней мифологии, в том числе миф о Данае, мифами Золотого века, поэзии Гесиода, гомеровскому эпосу о Средней Азии, также казахскому эпосу. В своих исследованиях по истории он обращался к греческим, латинским и восточным источникам наряду с изобразительным искусством.

Награды 
 Лауреат литературной премии имени Баумгартена (1949).
 Лауреат  (1970).

Научные труды 
 Erasmus és magyar barátai, Officina, Budapest, 1941.
 Humanizmus és nemzeti irodalom, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.
 Mitológia, Gondolat, Budapest, 1968.

Примечания

Ссылки 

 Trencsényi Waldapfel Imre, Waldapfel

Профессора Будапештского университета
Члены Венгерской академии наук
Лауреаты премии имени Баумгартена
Лауреаты Государственной премии Венгрии